Lillo oder De Lillo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonietta De Lillo (* 1960), italienische Regisseurin
 Domenico De Lillo (* 1937), italienischer Radrennfahrer, Schrittmacher und Sportfunktionär
 Eusebio Lillo (1826–1910), chilenischer Dichter, Journalist und Politiker
 Flora Lillo (1928–1995), italienische Schauspielerin
 George Lillo (1691–1739), englischer Dramatiker
 Giuseppe Lillo (1814–1863), italienischer Komponist
 Juanma Lillo (* 1965), spanischer Fußballtrainer
 Julia Carabias Lillo (* 1954), mexikanische Biologin und Umweltministerin
 Miguel Lillo (1862–1931), argentinischer Botaniker
 Per Lillo-Stenberg (1928–2014), norwegischer Schauspieler

DeLillo ist der Familienname von:
 Don DeLillo (* 1936), US-amerikanischer Schriftsteller

Lillo bezeichnet:
 Lillo (Antwerpen), ein Dorf in der Provinz Antwerpen, Belgien
 Lillo (Limburg), eine Kirchengemeinde in der Provinz Limburg, Belgien
 Lillo (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
Siehe auch:
 Lilo